Tv7 Pathè è stata una syndication creata nel 1991 da Giancarlo Parretti, un industriale di Orvieto che nello stesso periodo rilevò la Metro Goldwyn Mayer. Fu una syndication che accorpò diverse emittenti rilevandone alcune ed affiliandone altre.
L'organigramma aveva come presidente Cesare De Michelis, come amministratore delegato Raimondo Lagostena e come amministratore delegato con incarico alle questioni tecniche Ermanno Chasen. Il suo palinsesto proponeva film, telefilm, cartoni animati, telenovelas, Il Compra TV. Proposte Commerciali, con Guido Angeli, la rubrica Azzurro Azzurro e incontri di catch. Chiuse i battenti a fine 1992.

Emittenti affiliate 
 Piemonte e Valle d'Aosta
 GRP Televisione

 Lombardia
 Telelombardia 2

 Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige
 Tv7 Triveneta

 Liguria
 Telenord Tn4 Liguria

 Emilia-Romagna
 Telesanterno

 Toscana e Umbria
 Rtv38

 Marche
 Antenna 3

 Abruzzo e Molise
 Atv7

 Lazio
 Tele Roma Europa

 Campania
 Canale 10

 Puglia
 Teleregione Color

 Calabria e Basilicata
 TeleStars
 TVesse

 Sicilia
 T.R.S. Tele Radio Satellite
 Tele Sicilia
 Video 3
 Alpa 1
 Canale Alfa
 Tele Video Agrigento

 Sardegna
 Odeon Tv

Note 

Reti televisive locali italiane del passato
Syndication italiane